Spojení písmen M, K a D může mít více významů:

MKD 
 ISO 4217 kód makedonského denáru
 mezinárodní kamionová doprava
 Mladí křesťanští demokraté

mkd 
 ISO 639-3 kód makedonštiny

Externí odkazy